Оптимистическая трагедия:

 «Оптимистическая трагедия» — пьеса Всеволода Вишневского, написанная в 1932 году.

 «Оптимистическая трагедия» — чёрно-белый художественный фильм Самсона Самсонова, экранизация 1963 года одноимённой пьесы.
 «» — фильм Манфреда Векверта, перенёсшего на телеэкран свою театральную постановку.
 «Оптимистическая трагедия» — опера Александра Холминова по мотивам одноимённой пьесы.
 «Оптимистическая трагедия» — спектакль.
 «Оптимистическая трагедия» — телеспектакль.